In Your Eyes může být:

v hudbě
 …In Your Eyes – album americké zpěvačky Mary MacGregor z roku 1978
 In Your Eyes (album, George Benson) – album amerického hudebníka George Bensona z roku 1983
 In Your Eyes (album, Nutshell) – album britské skupiny Nutshell z roku 1976
 In Your Eyes (album, James D-Train Williams) – album amerického hudebníka Jamese D-Traina Williamse z roku 1988
 In Your Eyes (EP) – EP britského hudebníka Garyho Hughese z roku 1998
 In Your Eyes (píseň, Inna) – píseň rumunské zpěvačky Inny z roku 2013
 In Your Eyes (píseň, Kylie Minogue) – píseň australské zpěvačky Kylie Minogue z roku 2002
 In Your Eyes (píseň, Niamh Kavanagh) – píseň irské zpěvačky Niamh Kavanagh z roku 1993
 In Your Eyes (píseň, Peter Gabriel) – píseň britského hudebníka Petera Gabriela z roku 1986

ve filmu
 In Your Eyes (film, 2004) – americký film režiséra Traea Brierse z roku 2004
 In Your Eyes (film, 2010) – filipínský film režiséra Maca Alejandrea z roku 2010
 In Your Eyes (film, 2014) – americký film režiséra Brina Hilla z roku 2014